Pupoides är ett släkte av snäckor. Pupoides ingår i familjen puppsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Puppsnäckor
Pupoides